Carlo Vecchiarelli (1884-1948), général italien.
 Odoardo Vecchiarelli (1613-1667), cardinal italien.

Autre 
 Vecchiarelli, palais situé à Rome.